Veer (vogel)
 Pluim (bloeiwijze), bloeiwijze van planten
 Pluim (voorspelling), typering van modelresultaten
 Uitbarstingskolom, een rookpluim van vulkanische as
 Mantelpluim, opwaartse stroming van heet, vast gesteente in de mantel van de Aarde
 Shuttle (badminton), in Vlaanderen vaak een pluim genoemd